Vidić ist der Familienname folgender Personen:
 Fran Vidic (1872–1944), slowenischer Publizist
 Matija Vidic (* 2000), slowenischer Skispringer
 Nemanja Vidić (* 1981), serbischer Fußballspieler
 Teja Vidic (* 1998), slowenische Schachspielerin
 Velimir Vidić (* 1979), bosnischer Fußballspieler